Podechtel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Podechtel (unbekannt), Theaterschauspieler, Vater der Lisa
 Johanna Podechtel (unbekannt), Theaterschauspielerin, Mutter der Lisa
 Lisa Podechtel (vor 1898–1910), Theaterschauspielerin